Божья коровка:
 Божьи коровки — семейство жуков.
 Божья коровка — обиходное название семиточечной коровки.
 «Божья коровка» — российская музыкальная группа.
 «Божья коровка» — американский комедийный художественный фильм 1992 года.
 «Божия коровка» — музыкальный альбом Ольги Арефьевой.

См. также 
 Божья коровка, улети на небо